Rathaus Kiel steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Kiel)
 Kieler Rathaus